Pachman nebo Pachmann je příjmení více osob:

 Inocenc Pachmann († 1750) – františkán
 Luděk Pachman (1924–2003) – československý a později německý šachista
 Richard Pachman (* 1966) – český hudební skladatel, malíř, zpěvák, spisovatel, textař a moderátor
 Theodor von Pachmann (1801–1881) – profesor práva a rektor olomoucké univerzity
 Vladimír Pachman (1918–1984) – československý šachový skladatel a publicista